L'État américain du Minnesota compte .

Création et statut 
Au Minnesota, le terme de municipalité renvoie légalement aux . Lorsque le terme de  est employé, il renvoie aux townships des autres États ; toutefois certains townships urbains se sont vu attribués des compétences réservées aux municipalités par la loi du Minnesota.

Les municipalités sont divisées en quatre catégories selon leur population : les municipalités de  au-delà de  ; les municipalités de  entre  et  ; les municipalités de  entre  et  ; les municipalités de  en dessous de  . Le changement de catégorie est opéré lors de chaque recensement national.

Les modalités de gouvernance d'une municipalité peuvent être régies par la loi du Minnesota, on parle alors de « ville statutaire » (), ou par une charte municipale, on parle de « villes à charte home rule » (). Les municipalités statutaires peuvent avoir trois types de gouvernance :
 Plan A (le plus commun) : le conseil municipal est composé du maire et de quatre ou six conseillers municipaux ; le clerc et le trésorier (ou le clerc-trésorier) ne sont pas élus et ne siègent pas au sein du conseil municipal ;
 Plan B (qu'au-delà de ) : le conseil municipal est composé du maire et de quatre ou six conseillers municipaux ; un gérant municipal est désigné par le conseil et est responsable des tâches administratives de la ville ;
 Plan Standard : le conseil municipal est composé du maire, du clerc et de trois ou cinq conseillers municipaux ; le trésorier est élu mais ne siège pas au conseil municipal (sauf fusion des postes de trésorier et clerc).

Liste

Notes et références 

 
Minnesota
Municipalites